Kingsbury puede hacer referencia a:

 varios lugares de Estados Unidos:
 Kingsbury, un condado en el estado de Dakota del Sur.
 Kingsbury, un pueblo en el estado de Indiana.
 Kingsbury, un lugar designado por el censo en el estado de Nevada.
 Kingsbury, un pueblo en el estado de Nueva York.
 Kingsbury es un lugar designado por el censo en el estado de Texas.
 Kingsbury Plantation, una plantación en el estado de Maine.
 Kingsbury, un área en Londres.
 Kingsbury, una parroquia civil y un pueblo en el condado de Warwickshire (Inglaterra).
 Tim Kingsbury, un músico canadiense y miembro de la banda Arcade Fire.